Niemcy:
 Dorsten – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Recklinghausen

Osoby:
 Johannes von Dorsten – niemiecki teolog
 Theodor Dorsten – niemiecki botanik i lekarz